Marie Claire Nanetti (1875-1900), religieuse italienne missionnaire en Chine, martyre, sainte ;
 Nino Nanetti (1906-1937), militant communiste italien, membre du PCE et dirigeant militaire ;
 Patrizia Nanetti (1965-), mannequin italienne, miss Italie 1981.
 
Patronyme italien